Балакін Василь Федорович — радянський військовик
 Балакін Володимир Миколайович — радянський футболіст
 Балакін Дмитро Миколайович — російський серійний вбивця.
 Балакін Ігор Миколайович — радянський футболіст і арбітр
 Балакін Микола Миколайович — радянський футболіст і арбітр
 Балакін Микола Олександрович — український футбольний арбітр
 Балакін Олександр Миколайович — український футбольний арбітр

Див. також 
 Вулиця Балакіна (Полтава)

Російські прізвища